Димитър Костадинов (Коцев) Бабамов е български обществен и просветен деятел от Македония.

Биография 
Роден е около 1871/2 година в Щип, тогава в Османската империя. Баща му Костадин Бабамов е председател на Търговския еснаф в града. Брат му Тодор К. Бабамов учи медицина в Марсилия, но не завършва, след което е учител в Радомир, Босилеград и Бобошево, където умира като директор на прогимназията.

Димитър работи като учител в периода 1887 - 1888 година в село Бояна, Софийско, днес квартал на София. Учителства и в родния си град. Димитър Бабамов развива широка обществена дейност за подкрепа на българщината в родния си край и става председател на българското училищно настоятелство в Щип.

Работи като търговец и като представител на „Сингер“.

Умира в 1910 година. Негова дъщеря е видната общественичка Виктория Бабамова-Възвъзова. Синът му Васил Бабамов учи архитектура в Германия, а Христо Бабамов учи в Скопие.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Щип
Български общественици от Македония
Български имигранти от Македония в София
Починали в Щип